Adolph Schultz ist der Name folgender Personen:
* Adolph Schultz (Anthropologe) (1891–1976), deutsch-schweizerischer Primatologe, Anthropologe und Hochschullehrer
 Adolph Robert Schultz (1869–1963), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Adolf Schultz